Tierra Negra steht für:

 Tierra Negra (Cabimas), Stadtbezirk in Cabimas, Zulia, Venezuela
 Tierra Negra (Band), Gitarrenduo